Piazzo ima više značenja:
 Piazzo, Como
 Piazzo, Genoa
 Piazzo, Torino
 Piazzo, Trento